Il Torneo di Viareggio 1976 è stata la ventottesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stato il Dukla Praga per la quinta volta nella storia della competizione.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da 9 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 8, dall'Italia.

Squadre partecipanti 

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
 Heemskerk - 
  - 
  - 
  -

Formato 
Le 16 squadre sono organizzate in 4 giorni all'italiana. Le due prime classificate di ogni girone si classificano ai quarti di finale.

Fase a Gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Fase a eliminazione diretta

Finale

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1976
Torneo di Viareggio